Вели́ка Саргая́ — назва двох річок у Башкортостані, а саме:
 Велика Саргая — притока Узяна (Південного Узяна);
 Велика Саргая — притока Білої.